Бусан може да се односи на:

 Бусан, град у Јужној Кореји
 Бусан (Мире), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бусан (Сен Годан), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара